Консе́рвапедия () — англоязычная вики-энциклопедия, декларирующая американско-консерватистскую и христианско-фундаменталистскую точку зрения. Сайт был запущен в ноябре 2006 года школьным учителем и правоконсервативным активистом  как альтернатива Википедии, но без присущих последней, по мнению автора, «либеральных предрассудков». Контент сайта создаётся зарегистрированными пользователями на добровольных началах.

Для проекта характерны резкая критика и обвинения в адрес президента США Барака Обамы, Демократической партии США, различных идеологий, принадлежащих по мнению авторов к либеральным, предполагаемых «либеральных предрассудков» Википедии, теории эволюции, теории относительности как «пропагандирующей моральный релятивизм». В ней содержатся утверждения о якобы научной доказанности связи абортов и рака груди, и восхваление многих политиков-республиканцев и знаменитостей, являющихся консерваторами по мнению авторов, а также «консервативных» произведений искусства; пропаганда христианских семейных ценностей, принятие доктрин младоземельного креационизма и божественного происхождения Христа.

Сайт заслужил негативную оценку популярных СМИ, а также известных комментаторов и журналистов, его содержимое критиковали за неточности и предвзятость. Например, издание  заметило, что «Консервапедия» в статье про Гарри Поттера критикует вымышленный мир за «подмену христианства язычеством». С критикой сайта кроме либералов также выступают другие консерваторы.

Особенности 
В Консервапедии:
 Запрещено анонимное редактирование.
 Присутствуют нестандартные права участников.
 Имеются ревизоры и чекюзеры.
 Не регламентированы правила выборов администраторов и бюрократов.
 Нет страницы для отчётов о проверках и запросов на проверку участников.
 Блокируются «пачками» участники.
 Защищаются многие страницы, в большинстве случаев бездумно.

Значительная часть статей посвящена пропаганде ценностей христианско-иудейского консерватизма. Пропагандируется ультраконсервативное крыло Республиканской партии США и Движение Чаепития, при этом критикуется Демократическая партия США и такие движения как Антифа и БЛМ. Позиция сайта по абортам крайне пролайферская, также критикуются попытки ограничения права на владение оружием. 

Другой примечательной особенностью является резкая критика республиканцев, обвиняемых в недостаточном консерватизме: например, хотя на сайте восхваляются Рональд Рейган и Дональд Трамп, там резко критикуются Джон Маккейн, Митт Ромни и Джордж Буш-старший (которые называются  или же «либеральными глобалистами в шкуре республиканцев»). Статьи о таких демократах, как Барак Обама, Джо Байден, Билл Клинтон, Хиллари Клинтон, Берни Сандерс, Нэнси Пелоси и Александрия Окасио-Кортес написаны в крайне критическом ключе. 

Консервапедия резко критикует коммунизм, социализм и феминизм. Пропагандируется ошибочное мнение, что национал-социализм — якобы полностью левая идеология. Также резко критикуется ислам: в частности, утверждается, что это не религия, а только социально-политическая система.

Статьи о правителях иностранных государств могут быть написаны в хвалебном ключе (Маргарет Тэтчер, Аугусто Пиночет), умеренно критическом (Владимир Путин) или резко критическом (Джастин Трюдо, Си Цзиньпин, Мао Цзэдун, Иосиф Сталин).

Известные статьи 
 Homosexual Agenda
 Atheism
 Barack Hussein Obama
 Adolf Hitler
 Wikipedia
 Muslim agenda of the Obama administration
 Counterexamples to Relativity
 Examples of Bias in Wikipedia
 Conservative Bible Project

См. также 
 Metapedia

Примечания

Ссылки 
 Главная страница

Онлайновые энциклопедии
Энциклопедии на английском языке
Энциклопедии США
Вики-проекты
Христианские энциклопедии
Консерватизм
Сайты США
Сайты, появившиеся в 2006 году
Креационизм
Критика Википедии